Завихост:

 Завихост — город в сандомирском повете Свентокшиского воеводства Польши.
 Завихост — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Сандомирский повят, Свентокшиское воеводство.